Името Аврамово носят две български села:

 Аврамово, област Кърджали
 Аврамово, област Благоевград